Калмыкия по состоянию на начало 2020 года включает следующие населённые пункты:
 3 города (выделены оранжевым цветом);
 262 сельских населённых пункта.

В списке населённые пункты распределены (в рамках административно-территориального устройства) по административно-территориальным единицам: 1 городу республиканского значения и 13 районам (в рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства) им соответствуют 1 городской округ и 13 муниципальных районов — районных муниципальных образований).

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года, численность населения городских населённых пунктов (городов) — по оценке на 1 января  года.

Город республиканского значения (городской округ)

Элиста (Элистинский городской округ) 
	

На территории Элисты образовано административно-территориальное образование с особым статусом Сити-Чесс (Город Шахмат), которое внесено в реестр административно-территориальных единиц Калмыкии и государственный каталог географических названий, но не учитывается в качестве населённого пункта, отсутствует в ОКАТО и ОКТМО, население в Росстате учитывается в общем числе населения города Элисты.

Районы

Городовиковский

Ики-Бурульский

Кетченеровский

Лаганский

Малодербетовский

Октябрьский

Приютненский

Сарпинский

Целинный

Черноземельский

Юстинский

Яшалтинский

Яшкульский

Общая карта 
Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

См. также 
 Административно-территориальное деление Калмыкии
 Городские населённые пункты Калмыкии

Примечания 

Калм